Шу́мниг () — фамилия.

 Шумниг, Мартин (род. 1989) — австрийский хоккеист, защитник.
 Шумниг, Штефан (род. 1991) — австрийский хоккеист, нападающий.